Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 2001 was de 13e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Elf landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Nieuw-Caledonië en  de Cookeilanden. Australië werd winnaar van het toernooi. 

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2001. Australië kwalificeerde zich voor dat toernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 2001
Voetbal in de Cookeilanden
Voetbal in Nieuw-Caledonië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19